Basilika St. Peter und Paul steht für:

 Basilika St. Peter und Paul (Dendermonde), Belgien
 Basilika St. Peter und Paul (Kruszwica), Polen
 Basilika St. Peter und Paul (Lewiston), Maine, Vereinigte Staaten
 Basilika St. Peter und Paul (Nadur), Malta
 Basilika St. Peter und Paul (Prag), Tschechien
 Basilika St. Peter und Paul (Rom), Italien
 Basilika St. Peter und Paul (Strzegom), Polen